Cerritos peut désigner :

Toponymes

Cerritos : une ville du comté de Los Angeles en Californie.

Cerritos ou San Juan de los Cerritos : une ville de l'État de San Luis Potosí.

Homonymie de toponyme